Charles Lallemand ist der Name folgender Personen:

* Charles Lallemand (Illustrator) (1826–1904), französischer Jurist, Journalist, Zeichner und Maler
 Charles Lallemand (Geodät) (1857–1938), französischer Geodät

Siehe auch:
 François Antoine Lallemand (genannt Charles Lallemand; 1774–1839), französischer General